C704 ou C-704 peut faire référence à :
 C-704, un missile anti-navire chinois ;
 Coronavirus d'Eidolon C704, une espèce de Betacoronavirus du groupe D.